Wahlmann steht für:
 Wahlmann, Funktionsträger bei Wahlen

Wahlmann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wahlmann (1876–1956), deutscher Psychiater
 Eleonore Wahlmann, siehe Eleonore Benzinger-Wahlmann (1843–1900), österreichische Theaterschauspielerin
 Josef Wahlmann († 1879), deutscher Theaterschauspieler
 Kathrin Wahlmann (* 1977), deutsche Politikerin (SPD), MdL

Siehe auch:
 Walmann
 Wallmann
 Urwähler-Zeitung, Tageszeitung, Berlin 1849 bis 1853